Disney je lahko:

 The Walt Disney Company, ameriško medijsko podjetje
 Walt Disney Studios, filmska podružnica

Priimek 
 John Disney (1779–1857), angleški arheolog
 Michael John Disney (* 1937), angleški kozmolog
 Walt Disney (1901–1966), ameriški producent in režiser